Чапаева — название населённых пунктов:

Россия 
 Чапаева — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Чапаева — деревня в Ромодановском районе Мордовии.
 Чапаева — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Чапаева — посёлок в Малышевском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Чапаева — до 2016 г. название посёлка Раздольное в Чугуевском районе Харьковской области.

См. также 
 
 Площадь Чапаева
 
 
 
 
 Чапаевск
 
 

Объекты, названные в честь Василия Чапаева